Список 1977 год в спорте описывает спортивные события, произошедшие в 1977 году.

СССР 
 Чемпионат СССР по боксу 1977;
 Чемпионат СССР по классической борьбе 1977;
 Чемпионат СССР по лёгкой атлетике 1977;
 Чемпионат СССР по международным шашкам среди женщин 1977;
 Чемпионат СССР по самбо 1977;
 Чемпионат СССР по хоккею с мячом 1976/1977;
 Чемпионат СССР по шахматам 1977;

Волейбол 
 Чемпионат СССР по волейболу среди женщин 1977;
 Чемпионат СССР по волейболу среди мужчин 1977;

Футбол 
 Кубок СССР по футболу 1977;
 Чемпионат Латвийской ССР по футболу 1977;
 Чемпионат СССР по футболу 1977;
 Создан клуб «Шахтёр» (Луганск);

Хоккей с шайбой 
 Чемпионат СССР по хоккею с шайбой 1976/1977;
 Чемпионат СССР по хоккею с шайбой 1977/1978;
 Созданы клубы:
 «Буран»;
 «Сокол» (Красноярск);

Международные события 
 Летняя Универсиада 1977;

Чемпионаты Европы 
 Чемпионат Европы по баскетболу 1977;
 Чемпионат Европы по бейсболу 1977;
 Чемпионат Европы по боксу 1977;
 Чемпионат Европы по водным видам спорта 1977;
 Чемпионат Европы по фигурному катанию 1977;
 Чемпионат Европы по международным шашкам среди мужчин 1977;

Чемпионаты мира 
 Чемпионат мира по биатлону 1977;
 Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье 1977;
 Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин 1977;
 Чемпионат мира по международным шашкам среди женщин 1977;
 Чемпионат мира по фигурному катанию 1977;
 Чемпионат мира по хоккею с мячом 1977;
 Чемпионат мира по художественной гимнастике 1977;

Баскетбол 
 Кубок чемпионов ФИБА 1976/1977;
 Кубок чемпионов ФИБА 1977/1978;

Волейбол 
 Кубок европейских чемпионов по волейболу среди женщин 1977/1978;
 Кубок европейских чемпионов по волейболу среди женщин 1976/1977;
 Кубок мира по волейболу среди женщин 1977;
 Кубок мира по волейболу среди мужчин 1977;
 Чемпионат Европы по волейболу среди женщин 1977;
 Чемпионат Европы по волейболу среди женщин 1977 (квалификация);
 Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин 1977;
 Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин 1977 (квалификация);
 Чемпионат Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна по волейболу среди женщин 1977;
 Чемпионат Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна по волейболу среди мужчин 1977;
 Чемпионат Южной Америки по волейболу среди женщин 1977;
 Чемпионат Южной Америки по волейболу среди мужчин 1977;

Снукер 
 Мастерс 1977 (снукер);
 Официальный рейтинг снукеристов на сезон 1976/1977;
 Официальный рейтинг снукеристов на сезон 1977/1978;
 Чемпионат мира по снукеру 1977;
 Чемпионат Великобритании по снукеру 1977;
 Чемпионат мира по снукеру 1977;

Футбол 
 Матчи сборной СССР по футболу 1977;
 Кубок европейских чемпионов 1976/1977;
 Кубок европейских чемпионов 1977/1978;
 Кубок Либертадорес 1977;
 Кубок обладателей кубков УЕФА 1977/1978;
 Кубок чемпионов КОНКАКАФ 1977;
 Кубок обладателей кубков УЕФА 1976/1977;
 Кубок обладателей кубков УЕФА 1977/1978;
 Международный футбольный кубок 1977;
 Финал Кубка европейских чемпионов 1977;
 Финал Кубка обладателей кубков УЕФА 1977;

Хоккей с шайбой 
 Матч всех звёзд НХЛ 1977;
 НХЛ в сезоне 1976/1977;
 НХЛ в сезоне 1977/1978;
 Суперсерия 1976/1977;
 Суперсерия 1977/1978;
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1977;

Шахматы 
 Вейк-ан-Зее 1977;
 Командный чемпионат Европы по шахматам 1977;
 Матчи претендентов 1977/1978;
 Матчи претенденток 1977/1978;

Моторные виды спорта 
 Ралли Лондон — Сидней;
 Формула-1 в сезоне 1977;
 Чемпионат мира по ралли 1977;

Персоналии

Родились 
 12 сентября — Пахалина, Юлия Владимировна, российская прыгунья в воду. Олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира, восьмикратная чемпионка Европы.
 12 декабря — Сайтиев, Адам Хамидович, российский борец вольного стиля, Заслуженный мастер спорта России, трёхкратный чемпион России, трёхкратный чемпион Европы, двукратный чемпион мира, олимпийский чемпион.

Скончались 
 4 ноября —  (род. 1899), американский бейсболист.

См. также 

1977 год в спорте